Zkratka (značka) MTA může znamenat: 

 Mail Transfer Agent – program pro přenos zpráv elektronické pošty
 Mobiltelefonisystem A Sítě 0G – radiotelefony
 Il-214 – vyvíjené vojensko-dopravní letadlo označované jako MTA (Multi-role Transport Aircraft)
 Multi Theft Auto – modifikace Grand Theft Auto
 Muslim Television Ahmadiyya International – muslimská televize
 Metropolitan Transportation Authority – veřejná (městská hromadná) doprava pro region New York City
 Mater ter admirabilis – Matka třikrát podivuhodná – označení Panny Marie dle křesťanského hnutí